Хосе Анхель () — испанское двойное имя:

 Берраондо, Хосе (1878—1950) — испанский футболист и тренер
 Валенте, Хосе Анхель (1929—2000) — испанский поэт, эссеист и переводчик
 Вальдес, Хосе Анхель (род. 1989) — испанский футболист
 Гомес, Хосе Анхель (род. 1980) — испанский велосипедист (англ.)
 Гурриа, Хосе Анхель (род. 1950) — пятый генеральный секретарь ОЭСР
 Ирибар, Хосе Анхель (род. 1943) — испанский футболист и тренер баскского происхождения
 Кордова, Хосе Анхель (род. 1953) — мексиканский медик и общественный деятель (англ.)
 Креспо, Хосе Анхель (род. 1987) — испанский футболист (англ.)
 Ламас, Хосе Анхель (1775—1814) — венесуэльский музыкант и композитор.
 Льямас, Хосе Анхель (род. 1966) — мексиканский актёр (англ.)
 Маньяс, Хосе Анхель (род. 1971) — испанский писатель (англ.)
 Молина, Хосе Анхель (род. 1958) — пуэрто-риканский боксёр (англ.)
 Монтеро, Хосе Анхель (1832—1881) — венесуэльский оперный композитор (англ.)
 Наполес, Хосе Анхель (род. 1940) — кубинско-мексиканский боксёр (англ.)
 Сесар, Хосе Анхель (род. 1978) — кубинский легкоатлет (англ.)
 Сиганда, Хосе Анхель (род. 1966) — испанский футболист и тренер (англ.)
 Хевиа (род. 1967) — испанский музыкант, исполнитель на волынке
 Эспиноса, Хосе Анхель (род. 1922) — мексиканский киноактёр и композитор
 Эхидо, Хосе Анхель (род. 1953) — испанский актёр